El Circuit de Sachsenring és un circuit localitzat a Hohenstein-Ernstthal a prop de Chemnitz a Saxònia, Alemanya. Entre altres proves s'hi organitza el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme.

Història 
La primera cursa es disputà el 26 de maig de 1927 en un traçat de 8,7 km per les carreteres i el poble de Hohenstein-Ernstthal. Esdevingué Sachsenring el 1937.

El Gran Premi d'Alemanya de l'Est de motociclisme es disputà entre 1962 i 1971.

L'any 1990 s'abandonà el circuit urbà i es construí un nou circuit de 2,9 km. Les curses es reprengueren el 1995. Des del 1998 es disputa el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme traslladat des de Nürburgring. En els darrers anys la longitud ha esdevingut de 3670m.

Espectadors a MotoGP des de 1998

Bibliografia 
 Wolfgang Hallmann: Das war der Sachsenring - Geschichte und Gegenwart einer legendären Rennstrecke; Chemnitzer Verlag, Chemnitz; 1996;

Enllaços externs 

 Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring
 Sachsenring Circuit
 Vista de satèl·lit a Google Maps
 Sachsenring a etracksonline 

Sachsenring
Sachsenring
Sachsenring
Esport a Saxònia